Guo Wei (ur. 904, zm. 954) – cesarz z późniejszej dynastii Zhou
 Guo Wei (ur. 1969) – chiński hokeista, olimpijczyk z Nagano (1998)
 Guo Wei (ur. 1982) – chiński niepełnosprawny lekkoatleta, paraolimpijczyk z Aten (2004)
 Guo Wei (ur. 1983) – chiński łyżwiarz szybki specjalizujący się w short tracku, medalista olimpijski z Salt Lake City (2002)
 Guo Wei (ur. 1989) – chiński piłkarz